WZT steht für:
 Wartegg-Zeichentest, Zeichenverfahren der psychologischen Diagnostik
 Wóz Zabezpieczenia Technicznego,  für Bergepanzer, Bezeichnung der Panzer:
 WZT-1
 WZT-2
 WZT-3
 WZT-4

Abkürzung